Aoste ist:

 eine französische Gemeinde im Département Isère, siehe Aoste
 die französische Bezeichnung für die italienische Stadt Aosta 
 ein seit 1976 bestehender französischer Wurstwaren-Hersteller, die Groupe Aoste, ein Tochterunternehmen der Campofrío Food Group